Ярополк Ізяславич (також Ярополк-Стефан, ? — 7 березня 1168 або 1170) — князь бузький, шумський у 1157—1168 роках, син Великого князя Київського Ізяслава Мстиславича, правнук Володимира Мономаха.

1149 року брав участь з батьком у битві на річці Трубежі біля Переяслава проти суздальського князя Юрія Довгорукого.

У 1167 році воював проти половців. Був одружений з 1166 року з дочкою чернігівського князя Святослава Ольговича Марією (1149—1189).

Помер 7 березня 1168 або 1170 року у місті Тумащ був похований в церкві св. Федора, де й батько.

Походження

Примітки

Посилання 
 Войтович Л. 3.15. Волинська гілка Мономаховичів. Болохівські князі. Князі Острозькі та Заславські .

Рюриковичі
Князі буські
Князі шумські
Поховані в церкві Святого Федора (Київ)